Христо Контев може да се отнася за:

 Христо Контев (1868 – 1908), български революционер;
 Христо Контев (1927 – 1919), български ентомолог.